ou  est la représentation en chiffres romains du nombre 30, écrit en capitales xxx.

XXX ou xxx est une notation substitutive (le nombre de lettres X successives est quelconque mais généralement supérieur ou égal à 3) qui peut indiquer :
 un terme inconnu dans une phrase ;
 des éléments supprimés ou cachés dans un texte ;
 une abréviation pour kiss kiss kiss (triple baiser), fréquemment utilisée en anglais dans les mini-messages SMS sur téléphones mobiles, mais qui apparait aussi maintenant dans les textes manuscrits.

Biologie 
En biologie, XXX peut désigner les chromosomes sexuels présents dans le génome d'une femme atteinte d'une anomalie chromosomique numérique : c'est une trisomie X ou Syndrome triple X.

Cinéma 
La suite de 3 lettres X est aussi un nom apparaissant aussi dans les œuvres artistiques :
 Triple X est le nom de code de l'agent soviétique, le Major Anya Amasova dans L'Espion qui m'aimait, le James Bond de 1977.
 xXx, une franchise de films d'action américains :
 xXx (2002)
 voir aussi sa bande originale
 xXx² : The Next Level (xXx: State of the Union)
 xXx : Reactivated.

Jeu vidéoclip   
 xXx, jeu vidéo adapté du film du même nom.

Littérature 
 Le « continent XXX », un monde imaginaire décrit par Terry Pratchett dans sa suite de romans « Les Annales du Disque-monde »

Musique 
 XXX est le titre du douzième album du groupe Asia
 XXX est un album du groupe ZZ Top sorti en 1999 ;
 XXX est un album de Danny Brown sorti en 2011.
Xxx album du chanteur miguel Bosé sorti en  1987

Informatique 
XXX ou xxx est un code qui peut indiquer :
 Le code XXX réservé pour des transactions contractuelles effectuées sans devise monétaire associée dans la norme ISO 4217 (codes des monnaies).
 Le code .xxx est un domaine de premier niveau pour les sites Internet à caractère pornographique ou réservés aux adultes, accepté en  par l'ICANN.

Radiotélégraphie 
 XXX est en radiotélégraphie Morse sur les fréquences de détresse: 500 kHz et  le signal pour introduire un message d'urgence (donc sans détresse) concernant un navire, un aéronef ou une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue du bord. Le radiotélégraphiste introduit son message par trois répétitions du groupe XXX en Morse : « -··- -··- -··- _ -··- -··- -··- _ -··- -··- -··- ».

Sport 
 Triple X ou XXX est une équipe de catch américain de la  formée de Christopher Daniels, Elix Skipper et Low Ki.
 Le Super Bowl  est la  du Super Bowl.

Autres 

 XXX ou xxx est un symbole du mouvement Straight edge souvent abrégé en sXe issu du milieu punk qui est d'abord une philosophie de vie fondée sur trois principes (souvent associée aux trois X) : pas d'alcool, pas de drogue ni de promiscuité sexuelle.
 XXX est une unité de mesure de la force et de la taxation de la bière dans les pays Anglo-Saxons.

Références 

Abréviation
Code
Numération romaine